Australian Open-mesterskabet i damesingle 1969 var den 43. turnering om det australske mesterskab i damesingle men den første udgave i tennissportens åbne æra, hvorfor det for første gang var åbent for både amatører og professionelle spillere. Turneringen var en del af Australian Open 1969 og blev spillet i Milton Courts i Brisbane, Queensland, Australien i perioden 20. - 27. januar 1969.

Mesterskabet blev vundet af andenseedede Margaret Court, som i finalen besejrede den førsteseedede forsvarende mester Billie Jean King med 6-4, 6-1, og som dermed fik revanche for finalenederlaget til netop King det foregående år. Dermed vandt Court mesterskabet for ottende gang i alt men for første gang siden 1966, og triumfen var australierens 14. grand slam-titel i damesingle i hendes 18. grand slam-finale. King var i en grand slam-finale i damesingle for niende gang i sin karriere, og det var fjerde gang, at hun måtte forlade en slutkamp i taberens rolle.

Pengepræmier 

Den samlede præmiesum til spillerne i damesingle androg A$ ??.??? (ekskl. per diem).

Turnering

Deltagere 

Turneringen havde deltagelse af 32 spillere, hvoraf 10 blev seedet.

Seedede spillere

Resultater

Se også 
 Australian Open-mesterskabet i herresingle 1969
 Australian Open-mesterskabet i herredouble 1969
 Australian Open-mesterskabet i damedouble 1969
 Australian Open-mesterskabet i mixed double 1969

Eksterne henvisninger 
 Australian Open
 ITF - Australian Open 1969

Noter 

Australian Open 1969
1969